Ritzing kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ritzing, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Österrike 

 Ritzing (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Oberpullendorf, 

Robotskapade Österrikeförgreningar